Шиккер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1986) — австрийский футболист.
  (род. 1984) — австрийский футболист.
 Шиккер, Штефан — восточногерманский лыжник, призёр чемпионата мира.